
Molekulska formula -{C20H32O2}- se može odnositi na:

 Arahidonska kiselina
 Drostanolon
 Eikosatetraenolna kiselina
 Mestanolon
 Mesterolon
 Metandriol